«Мисливці за іконами» () — російський детективний восьмисерійний телесеріал Сергія Попова, знятий по мотивам однойменної повісті Юрія Короткова, трансляція серіалу відбувалася з 28 лютого по 5 березня 2005 року на телеканалі «Росія».

Автором ідеї серіалу являється радянський та російський письменник, кінорежисер та сценарист Юрій Коротков, який написав повість «Спас Яре Око», назва якої являється іншою робочою назвою серіалу. Повість написана ще в 1996 році, в 1998 році на основі цієї повісті знято фільм «Сибірський спас», по сценарію якого знято серіал «Мисливці за іконами».

Сюжет 

Події розвиваються в глухому сибірському селі, куди вирушає столичний колишній художник і реставратор Дмитро Беглов на прізвисько «Бігун» (Андрій Смоляков). Він займається скуповуванням і перепродажем рідкісних ікон. «Бігун» дізнається про те, що в селі «Біле озеро» зберігається найдавніша ікона «Спас Яре Око».

Одержимий бажанням отримати цю ікону, він зі своїм партнером по бізнесу на прізвисько «Рубль» (Дмитро Дюжев) приїжджає туди і збирається викрасти артефакт. Але несподівано для самого себе «Бігун» закохується в місцеву дівчину по імені Неждана (Світлана Ходченкова). Тим часом про істинну причину приїзду столичних гостей дізнається місцевий житель Веремій (Дмитро Ульянов).

В ролях 

 Андрій Смоляков — Дмитро Беглов «Бігун», художник
 Дмитро Дюжев — Льова «Рубль», напарник «Бігуна» (вбитий в 8 серії)
 Дмитро Ульянов — Веремій, місцевий житель, мовчазний старовір, закоханий в Неждану
 Світлана Ходченкова — Неждана, сільська дівчина, закохана в Веремія
 Олександр Дьяченко — Петро, молодий старовір (вбитий в 6 серії, похований в 7 серії)
 Микола Чиндяйкін — батько Никодим
 Анатолій Васильєв — Іван Опанасович «Пінчер» (вбитий в 8 серії)
 Віталій Хаєв — «Царевич» (вбитий в 7 серії)
 Єлена Новікова — Лариса, колишня дружина «Бігуна»
 Микита Тамбовцев — Павлик, син «Бігуна»
 Вадим Демчог — Аркадій «Аркашка», місцевий дурник
 Олександр Пашковський — Девідсон, коханий Лариси
 Олексій Колган — приймальник хутра
 Павло Степанов — Потєхін
 Ольга Хохлова — Лизавета, хазяйка трактиру
 Іван Моховиков — машиніст
 Володимир Ізотов — епізодична роль в масовці (в титрах вказаний як «В. Ізотов»)

Хронологія

Список серій

Зйомочна група 

 Автор ідеї — Юрій Коротков
 Автори сценарію — Олег Сироткін, Юрій Коротков
 Режисер-постановник — Сергій Попов
 Оператор-постановник — Сергій Мокрицький
 Художник-постановник — Валерій Архіпов
 Художник по костюмам — Ірина Гражданкіна
 Композитор — Данило «Ден» Калашник
 Виконавчі продюсери — Олексій Марченко, Андрій Марченко, Ілля Малкін
 Генеральний продюсер — Валерій Тодоровський

Зйомки 

Зйомки серіалу почалися ще в 2004 році.

Зйомки серіалу проходили в Ярославській області, місце зйомок — аеродром «Левцово» з гелікоптерами «Мі-2» на стоянці, але «головним героєм картини» став «Ан-2» з бортовим номером «RA-17759». Він є в серіалі основним повітряним транспортом, що доставляє людей і вантажі з глухих сибірських кутів тайги.

Літак із цим номером народився 19 травня 1983 року на польському заводі «PZL-Mielec». В Ярославському об'єднаному авіазагоні числиться з 11 вересня 1983 року. Мав середній наліт 15 годин на місяць — 13 рейсів на тиждень по 20 хвилин. У 2007 році поставлений на зберігання, а в 2008 році знято з реєстру ГА РФ у зв'язку з продажем на Кубу (СІ-3337 від 26 вересня 2008 року, ЗАТ «МАРЗ РОСТО»). В даний час експлуатується оператором «ENSA Servicios Aereos S.A.».

Зйомки серіалу проходили у підмосковному селищі Фрянове. Сибірські місця знімали біля сільського кар'єру у сосновому лісі. Спеціально для зйомок тут звели ціле село — дерев'яні будинки, колодязь і церкву.

Селян у серіалі грали місцеві жителі. Потрапити до масовки було дуже просто — критерієм відбору служила слов'янська зовнішність. Фрянівцям дуже сподобалося зніматися, і вони приходили цілими сім'ями. Всю масовку одягали в староруське вбрання, чоловікам приклеювали бороди, жінок просили заплести волосся у коси.

Багато сцен за участю професійних акторів знімалися у присутності селян, що викликало їхній найжвавіший інтерес та бурхливе обговорення. З'ясувалося, що багато фрянівців — артисти зі стажем, оскільки майже 20 років тому вони брали участь у зйомках фільму «Батьки та діти» за однойменним твором І. С. Тургенєва, які проходили в їхньому рідному селі.

Саундтрек 

У фільмі використані музичні композиції:

«Угорські танці» (музика Й. Брамса).

«Калинка» (музика та слова народні), традиційний рок-н-рол в аранжуванні та виконанні Р. Верещетіна.

«За чотири моря» (пісня у виконанні гурту «Блискучі»).

«Мама» (пісня у виконанні хора «Лель»).

Трансляція

Джерела 
Серіал на офіційному сайті каналу «Росія». Архівовано 9 березня 2005 року.

Посилання